Likvidace může být:
 likvidace pojistné události
 likvidace společnosti – právní pojem z oblasti obchodního práva
 likvidace pozůstalosti – právní pojem z oblasti dědického práva
 likvidace lepry

literatura
 Likvidace (román) – román Imre Kertésze

Externí odkazy